

Anno 
 908 o 908 a.C.

Codici 
 908 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Toyama, nella Prefettura di Toyama, del Giappone

Matematica 
 908 – numero